Hamra distrikt kan syfta på:

Hamra distrikt, Dalarna
Hamra distrikt, Gotland

Se även
Hamra församling
Hamra socken